Општинска лига Вршац - Бела Црква 2013/14. је 6. сезона најнижег степена такмичења у Општинској лиги Вршац - Бела Црква у којој играју клубови са територије општине Вршац и Бела Црква.

Клубови у сезони 2013/14.

Резултати

1. коло 
У овом колу слободни су тимови: ФК Виторул, ФК Војводина

2. коло 
У овом колу слободни су тимови:

3. коло 
У овом колу слободни су тимови: ФК Раднички 1927 Вршац, ФК Јединство

4. коло 
У овом колу слободни су тимови: ФК Јединство, ФК Победа

5. коло 
У овом колу слободни су тимови: ФК Омладинац, ФК Виторул

6. коло 
У овом колу слободни су тимови: ФК Победа, ФК Раднички 1927 Вршац

7. коло 
У овом колу слободни су тимови: ФК Војводина, ФК Омладинац

8. коло 
У овом колу слободни су тимови: ФК Виторул, ФК Војводина

9. коло 
У овом колу слободни су тимови: ФК Банат

10. коло 
У овом колу слободни су тимови: ФК Раднички 1927 Вршац, ФК Јединство

11. коло 
У овом колу слободни су тимови: ФК Јединство, ФК Победа

12. коло 
У овом колу слободни су тимови: ФК Омладинац, ФК Виторул

13. коло 
У овом колу слободни су тимови: ФК Победа, ФК Раднички 1927 Вршац

14. коло 
У овом колу слободни су тимови: ФК Војводина, ФК Омладинац

Табела

Спољашње везе 

 „Општинска лига Вршац - Бела Црква 2013/14.“ -{www.srbijasport.net}-

Општинска лига Вршац - Бела Црква
Спорт у 2013.
Спорт у 2014.